Yasuko ( 泰子, 靖子, 康子, 寧子, 育子, 保子, 康子, 安子, 甯子 or やす子) est un prénom féminin japonais commun signifiant « enfant paisible » et pouvant désigner :

Prénom
 Yasuko Endō (遠藤 康子, 1968-1980), idole japonaise
 Yasuko Kobayashi (小林 靖子, 1965-), scénariste d'anime japonaise
 Yasuko Konoe (近衛やす子, 1944-), princesse japonaise
 Yasuko Nagazumi (永積靖子, 1943-), 
 Yasuko Namba (難波 康子, 1949-1996), alpiniste japonaise
 Yasuko Onuki, chanteuse japonaise
 Yasuko Sakata (坂田 靖子, 1953-), mangaka japonaise
 Yasuko Sawaguchi (沢口 靖子, 1965-), actrice japonaise
 Yasuko Tomita (富 田靖子, 1969-), actrice japonaise

Patronyme
 Fujiwara no Yasuko (1095-1156), kōgō (impératrice consort du Japon)

Source de la traduction

Voir aussi

Article connexe 
 Princesse Yasuko (媞子内親王, 1076-1096), impératrice du Japon

Homonymie de prénom
Prénom japonais
Prénom féminin